Huehuetla ist der Name mehrerer Municipios in Mexiko:

* Municipio Huehuetla (Hidalgo)
 Municipio Huehuetla (Puebla)